Абдураманов Сеїт Небі — учасник Другої світової війни, повний кавалер Слави
 Абдураманов Узеїр Абдураманович — учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу

 Абдураманова Сафіє Наримановна — кримськотатарська вишивальниця